La princesse Adelgonde de Bavière (en allemand Adelgunde Marie Auguste Therese Prinzessin von Bayern) est née le  à Villa Amsee, près Lindau et morte le  au château de Sigmaringen. Elle est un membre de la maison de Wittelsbach devenue, par mariage, de 1915 à 1918, princesse consort de Hohenzollern.

Biographie 

Adelgonde de Bavière, née en 1870, est la fille aînée et la deuxième des treize enfants du roi Louis III de Bavière et de l'archiduchesse Marie-Thérèse de Modène.

Mariage 
Elle épouse à Munich le  le prince Guillaume de Hohenzollern-Sigmaringen (1864-1927), veuf depuis 1909 de Marie-Thérèse de Bourbon-Siciles. Ils n'ont pas eu de postérité.

Mort 
Le , la princesse Adelgonde meurt, au château de Sigmaringen, à l'âge de . Elle est inhumée dans l'Hedinger Kirche de Sigmaringen.

Honneurs 
Adelgonde de Bavière est :
  Dame noble de l'ordre de la Croix étoilée, Autriche-Hongrie ;
  Dame d'honneur de l'ordre de Thérèse (Royaume de Bavière) ;
  Dame de l'ordre de Sainte-Élisabeth (Royaume de Bavière).

Ascendance

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordre de succession à l'ancien trône de Bavière

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 
 
 

Récipiendaire de l'ordre de Thérèse
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Élisabeth
Récipiendaire de l'ordre de la Croix étoilée
Princesse de Hohenzollern-Sigmaringen
Famille des Hohenzollern-Sigmaringen
Maison de Wittelsbach
Naissance en octobre 1870
Naissance à Lindau
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en janvier 1958
Décès à Sigmaringen
Décès à 87 ans
Princesse de Bavière du XIXe siècle
Princesse de Bavière du XXe siècle
Éponyme d'un objet céleste